Plaats in Indonesië
 Tungkal I (Pinoraya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tungkal I (Tungkal Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi